1 сентября — Люба Велич (83) — болгарская и австрийская оперная певица и актриса.
 1 сентября — Карл Керле (98) — британский пчеловод, бенедиктинский монах.
 2 сентября — Александр Маркин (46) — советский футболист, нападающий, Мастер спорта (с 1976); погиб в пожаре.
 2 сентября — Альдо Монтано (85) — итальянский фехтовальщик.
 3 сентября — Вениамин Баснер (71) — российский, советский композитор.
 3 сентября — Юрий Курносов (72) — советский и украинский историк, доктор исторических наук. 
 3 сентября — Эмили Кнгваррейе — австралийская художница.
 4 сентября — Николай Саков (72) — Герой Советского Союза.
 5 сентября — Владимир Мотуз (72) — Полный кавалер ордена Славы.
 5 сентября — Евгений Степанов (85) — Герой Советского Союза.
 6 сентября — Барни Маккоски (79) — американский бейсболист.
 6 сентября — Михаил Тихонов (71) — Герой Советского Союза.
 6 сентября — Пётр Чиянев (77) — Герой Советского Союза.
 7 сентября — Вячеслав Соловьёв (71) — советский футболист (нападающий, полузащитник) и футбольный тренер.
 8 сентября — Семён Аранович (62) — советский и российский кинорежиссёр, народный артист России (1994).
 8 сентября — Афанасий Барабаш (88) — Герой Советского Союза.
 8 сентября — Владимир Зашквара (68) — советский и казахский физик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Казахстана, заведующий лабораторией Физико-технического института АН Казахстана.
 8 сентября — Дмитрий Кравцов (79) — Герой Советского Союза.
 9 сентября — Юрий Толчёнов (67) — советский инженер, учёный, специалист в области электровакуумного приборостроения, лауреат Государственной премии СССР.
 10 сентября — Латифа аль-Зайят (73) — египетская общественная активистка и писательница.
 10 сентября — Евгений Львов (76/77) — советский электромеханик, доктор технических наук, профессор МЭИ.
 10 сентября — Мария Щербак (70) — участница Великой Отечественной войны.
 11 сентября — Гуидо Аристарко (77) — итальянский сценарист и кинокритик.
 11 сентября — Коити Оита (82) — японский футболист.
 12 сентября — Николай Авхимович (89) — советский и белорусский государственный и партийный деятель.
 13 сентября — Йон Ворбюе (55) — датский футболист.
 13 сентября — Виктор Ворошильский (69) — польский поэт, прозаик и переводчик.
 13 сентября — Тупак Амару Шакур (25) — американский актёр, рэпер.
 14 сентября — Пётр Шевелёв (85) — Герой Советского Союза.
 15 сентября — Фёдор Палий (80) — Герой Советского Союза.
 16 сентября — Карл Дрёзе (82) — немецкий хоккеист на траве.
 16 сентября — Кай Лаурсен (72) — датский скрипач.
 16 сентября — Александр Шеленков (92) — советский кинооператор.
 17 сентября — Спиро Агню (77) — вице-президент США от Республиканской партии с 1969 по 1973, в администрации Ричарда Никсона.
 18 сентября — Аннабелла (89) — французская актриса.
 18 сентября — Ристо Ничевский (51) — югославский шахматист.
 18 сентября — Павел Улицкий (73) — Герой Советского Союза.
 19 сентября — Григорий Поздняков (84) — Полный кавалер ордена Славы.
 20 сентября — Рубен Каманга (67) — замбийский государственный и политический деятель, вице-президент Замбии (1964—1967).
 21 сентября — Иван Ванин (72) — Герой Советского Союза.
 22 сентября — Марко Валок (69) — югославский футболист и тренер.
 22 сентября — Алексей Кохановский (81) — Полный кавалер ордена Славы.
 22 сентября — Александр Мосолов (85) — Герой Советского Союза.
 22 сентября — Дмитрий Потапов (84) — Герой Советского Союза.
 23 сентября — Иван Витковский (81) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 23 сентября — Франтишек Раух (86) — чешский пианист.
 23 сентября — Карой Карпати (90) — венгерский борец.
 24 сентября — Павел Судоплатов (89) — советский разведчик, сотрудник ОГПУ (позже НКВД-НКГБ).
 25 сентября — Александр Бабушкин (75) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 25 сентября — Валентин Шапиро (74) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 26 сентября — Василий Захаров (80) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 26 сентября — Алексей Красилов (75) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 27 сентября — Юрий Барабаш (сценический псевдоним Петлюра, 22) — автор-исполнитель русского шансона; автокатастрофа.
 27 сентября — Игорь Будай (33) — капитан Вооружённых Сил Российской Федерации, Герой Российской Федерации.
 27 сентября — Алексей Машков (75) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 27 сентября — Мухаммед Наджибулла (49) — афганский государственный и политический деятель, генеральный секретарь Народно-демократической партии Афганистана и президент ДРА с 1986 по 1992; казнён вместе со своим братом.
 27 сентября — Валерий Стовба (30) — капитан Вооружённых Сил Российской Федерации, участник Афганской войны и войны в Таджикистане, Герой Российской Федерации.
 28 сентября — Марк Вольпин (73) — советский химик. 
 28 сентября — Август Маус (81) — немецкий подводник, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 29 сентября — Ерванд Симонян (84) — советский армянский учёный. 
 30 сентября — Евгений Морозов — Герой Советского Союза.
 30 сентября — Павел Парак (83) — чехословацкий гребец.
 30 сентября — Василий Супрун (83) — Герой Советского Союза.
 30 сентября — Валентина Токарская (90) — советская, российская актриса, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка России.